Calcíope (filla d'Eetes).
 Calcíope (filla d'Eurípil).
 Calcíope (filla de Rexènor).